

Датированные события 
 969 — Смерть царя Иудеи Давида, на престол взошёл его сын Соломон.
 967 — Умер фараон XXI династии Сиамон, на престол взошёл Псусеннес II.
 967 — Умер царь Ассирии Ашшур-реш-иши II, ему наследовал сын Тукульти-апиль-эшарра II.
 966 (4 год Соломона, второй месяц) — Начало строительства храма Яхве в Иерусалиме.
 964 (13 год Му-вана) — Чжоуский Му-ван пошёл походом на запад и достиг «места, где отдыхали синие птицы», на горе Саньвэй. Согласно «Ши цзи», перед походом на запад против цюаньжунов его увещевал Цзи-гун Моу-фу, чья речь приведена в эпизоде 1 «Го юй».
 Согласно некоторым источникам, именно в этот год Соломон стал царём Израиля
 Ю-гун (династия Лу) Цзай — конец второго правления.
 Два солнечных затмения.
 В Грейлэйке, Сомерсет, построена деревянная дорога с колеёй.

См. также

Примечания